Graven peut faire référence à : 
 Heather Graven, ingénieure chimiste américaine.
 Graven, un jeu vidéo.
 Nom néerlandophone de la commune belge de Grez-Doiceau.